Kishidaia är ett släkte av spindlar. Kishidaia ingår i familjen plattbuksspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattbuksspindlar
Kishidaia